USS Memphis ha sido el nombre utilizado por 6 buques de la Armada de los Estados Unidos y uno de la Armada de los Estados Confederados en honor a la ciudad de Memphis, Tennessee.
, buque a vapor fletado por la Armada estadounidense para la Expedición Paraguay y rebautizado USS Mystic el 14 de junio de 1859.
, buque a vapor civil adquirido por la Armada estadounidense de un premio del 4 de septiembre de 1862 y fue dado de baja y vendido el 8 de mayo de 1869.
, crucero acorazado, que entró en servicio el 17 de julio de 1906 con el nombre de USS Tennesse, se le cambió el nombre, el 25 de mayo de 1916 fue dado de baja el 17 de diciembre de 1917.
, crucero ligero de la clase Omaha, en servicio desde el 4 de febrero de 1925 al 17 de diciembre de 1945.
USNS Memphis (T-AO-162), buque auxiliar adquirido por la Armada estadounidense el  28 de noviembre de 1956 y transferido al Ejército estadounidense en 1967.
, submarino clase Los Ángeles que entró en servicio el 3 de abril de 1976 y dado de baja en 2011.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos